Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Roger Taylor 4–6, 6–0, 6–1, 6–3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1970